dawne gminy:
 gmina Górki – dawna gmina wiejska, powiat bobrujski, gubernia mińska
 gmina Górki – dawna gmina wiejska, powiat sandomierski, gubernia radomska
 gmina Górki – dawna gmina wiejska, powiat łódzki, woj. łódzkie
 gmina Górki – dawna gmina wiejska, powiat konstantynowski/siedlecki, woj. lubelskie/warszawskie
 gmina Górki Wielkie – dawna gmina wiejska, powiat cieszyński, woj. śląskie/katowickie/stalinogrodzkie

Zobacz też: gmina Góry, gmina Góry Mokre, gmina Góra, gmina Górka Pabianicka